O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 2007 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Basquetebol de 2007 no Brasil